Дофен може да се односи на:

 Дофен — титула француског престолонаследника
 Дофен (Француска) — насеље у Француској у департману Горњопровансалски Алпи
 Дофен (Манитоба) — градић у канадској провинцији Манитоба
 Дофен (језеро) — језеро у канадској провинцији Манитоба